Seidensticker steht für:

 Seidensticker (Unternehmen), Hemdenhersteller mit Sitz in Bielefeld
 Seidensticker Halle, Sport- und Veranstaltungshalle in Bielefeld
 Seidensticker (Beruf) (lat.:  (m)/ (f))

Seidensticker ist der Familienname folgender Personen:

 August Seidensticker (1820–1899), deutscher Forstwissenschaftler und Sachbuchautor
 Bernd Seidensticker (* 1939), deutscher Altphilologe
 Edward Seidensticker (1921–2007), US-amerikanischer Japanologe und Übersetzer japanischer Literatur
 Johann Anton Ludwig Seidensticker (1766–1817), deutscher Rechtswissenschaftler
 John Seidensticker (* 1944), US-amerikanischer Ökologe
 Tilman Seidensticker (* 1956), deutscher Islamwissenschaftler

 Wilhelm Seidensticker (1909–2003), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Seidenstücker